Анто́ний Но́рберт Пате́к (, ; , Пяски — , ) — польский часовщик, основатель швейцарской часовой фирмы Patek Philippe. Стоимость бренда Patek Philippe на 2014 год была оценена в 1579 млн. швейцарских франков, что ставит его на четвертое место в рейтинге брендов швейцарских часов.

Биография

Молодые годы. Эмиграция 

Родился в предместье Люблина в шляхетской семье Йоахима и Анны Патеков. Семья переехала в Варшаву, когда Антонию было 10 лет, отец скончался в 1828. В том же году Антоний Патек вступил в первый польский драгунский полк, и сражался в его рядах против русских властей во время восстания 1830—1831 годов. Был дважды ранен, возведён в чин поручика, награждён повстанческим орденом Virtuti Militari. После разгрома восстания эмигрировал. В 1832 по указанию генерала Юзефа Бема организовывал эвакуационный путь для поляков-повстанцев через Пруссию во Францию и руководил одним из пяти сборных пунктов на этом пути, в Бамберге.

По завершении массовой эмиграции 1832 года — переехал во Францию и обосновался в Амьене, где работал наборщиком в типографии. Два года спустя, когда под давлением России Франция ужесточила режим пребывания поляков-эмигрантов, Патек переехал в Швейцарию. Перепробовав различные занятия, занялся производством часов. В начале Патек использовал готовые механизмы «старых» швейцарских мануфактур и довольно быстро добился признания на рынке.

Основание фирмы 

В 1839 Патек и другой польский эмигрант-часовщик, Франциск Чапек, основали в Женеве собственную часовую мануфактуру (Patek, Czapek & Co); весь штат также состоял из поляков. Первые часы делались по индивидуальным заказам. В год Патек и Чапек выпускали до двухсот часов. В 1845 Чапек покинул фирму из-за конфликта с Патеком, и мануфактура стала называться Patek & Co.. 15 мая 1845 года место Чапека занял Адриен Филипп — изобретатель заводного механизма «без ключа». В 1851 Филипп стал полноправным партнёром Патека, и фирма приобрела современное название — Patek Philippe & Co..

Одни из первых часов под новой маркой были преподнесены королеве Виктории во время всемирной выставки 1851 года в Хрустальном дворце. Патек регулярно ездил по свету, открывая новые рынки, в том числе в 1858 посетил Россию. В 1868 фирма выпустила первые наручные часы; в числе новаций Патека и Филиппа — вечный календарь, часы-хронограф и минутный репетир.

Личная жизнь 

Антоний Патек женился в 1839 году на дочери французского торговца из Версу. Первый сын умер во младенчестве, двое других родились намного позже и выжили.

В 1843 Патек приобрёл швейцарское гражданство, оставаясь при этом активистом польской диаспоры в Женеве, поддерживал связи с эмигрантскими общинами во Франции. Во время революций 1848 года агитировал за созыв «всепольского сейма» во Франкфурте. Во время восстания 1863 года оставался в Швейцарии, после разгрома восстания вновь организовывал помощь эмигрантам новой волны. Существуют сведения, что папа Пий IX удостоил Патека графского звания, однако они не подтверждены документальными доказательствами.

Умер Патек в Женеве, похоронен на кладбище Chatelaine. После его смерти фирма неоднократно переходила из рук в руки, но название Patek Philippe & Co. — сохранилось.

См. также 
 Patek Philippe
 Швейцарские часы
 Часовая промышленность Швейцарии
 Swiss Made

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткая биография
 Patek Philippe, официальный сайт
 Музей Patek Philippe
 

Предприниматели Швейцарии
Ювелиры Швейцарии
Ювелиры XIX века
Часовщики
Основатели компаний
Польские повстанцы 1830 года
Похороненные в Женеве